Guepinia är ett släkte av svampar. Guepinia ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Guepinia